Пре́мия Э́йно Ле́йно (, ) — литературная премия Финляндии. Вручается не чаще одного раза в год и не реже, чем раз в пять лет.

Учреждена в память о выдающемся финском литераторе Эйно Лейно. Вручается с 1956 года. Награждаются в основном финские писатели, преимущественно поэты. Один писатель может получить награду только раз в жизни.

Награда представляет собой 5200 евро, предоставленные Книжным фондом Финляндии, и медаль, разработанную дизайнером Лаури Леппяненом.

Награждённые 

 1956 Вильо Каява
 1957 Хелви Ювонен
 1958 Раббе Энкель
 1959 Аапели (Симо Пууппонен)
 1960 Олави Пааволайнен
 1961 Юха Маннеркорпи
 1962 Пертти Ниеминен
 1963 Пааво Хаавикко
 1964 Арво Сало
 1965 Хагар Олссон
 1966 Эйнари Вуорела
 1967 Марья-Леена Миккола
 1968 Кертту Каунискангас
 1969 Мирьям Полкунен
 1970 Хейкки Палму
 1971 Вильхельм Хеландер и Микаэль Сундман
 1972 Рауль Пальмгрен
 1973 Арво Туртиайнен
 1974 Кайса Корхонен
 1975 Хенрик Тикканен
 1976 Эйла Кивикк'ахо

 1977 Нильс-Бёрье Стормбом
 1978 Юкка Виено
 1979 Миркка Рекола
 1980 Элви Синерво
 1981 Вяйнё Кирстиня
 1982 Ханну Мякеля
 1983 Пентти Линкола
 1984 Эрно Паасилинна
 1985 Ханну Салама
 1986 Клаес Андерссон
 1987 Хелви Хямяляйнен
 1988 Юрки Пеллинен
 1989 Туомас Анхава
 1990 Олли Ялонен
 1991 Илпо Тиихонен
 1992 Яан Каплински
 1993 Юрки Киискинен и Юкка Коскелайнен
 1994 Ристо Ахти
 1995 Кай Вестерберг
 1996 Ристо Раса
 1997 Томас Уорбертон

 1998 Райя Сиеккинен
 1999 Кай Ниеминен
 2000 Сиркка Туркка
 2001 Маркку Инто
 2002 Вирпи Хямеен-Анттила и Яакко Хямеен-Анттила
 2003 Туомари Нурмио
 2004 Веийо Мери
 2005 Антти Хюрю
 2006 Юха Хурме
 2007 Эйра Стенберг
 2008 Ээва Луотонен
 2009 Ханнале Хуови
 2010 Й. К. Ихалайнен
 2011 Кари Аронпуро
 2012 Мартти Анхава
 2013 Лейф Салмен
 2014 Киммо Пиетиляйнен
 2015 Лееви Лехто
 2016 Лииса Энвальд
 2017 Леена Крун
 2018 Кирси Куннас

См. также 
 Финляндия (премия)
 Премия Рунеберга

Примечания 

Награды, появившиеся в 1956 году
Литературные премии Финляндии
Награды по алфавиту